Sant'Antioco est une commune italienne de la province du Sud-Sardaigne en Sardaigne
 L'île de Sant'Antioco est une île située à l'extrême sud-ouest de la Sardaigne